Naruto kan verwijzen naar : 

 Naruto (manga), een Japanse manga- en animeserie.
 Naruto  (Tokushima), een stad in de Japanse prefectuur Tokushima.
 Naruto  (Chiba), een gemeente in de Japanse prefectuur Chiba.
 Een surimi--ook bekend onder de naam narutomaki--die vaak als bijgerecht wordt gegeten bij Japanse noedels.